Jalabert es un apellido que puede hacer referencia a:

  Laurent Jalabert, ciclista;
  Nicolas Jalabert, ciclista, hermano menor del anterior.